Migeotte est un patronyme porté notamment par :

 Léopold Migeotte, professeur d’histoire ancienne canadien ;
 Marcel Migeotte (1912-1992), astrophysicien belge.